Кванти́ли распределе́ния хи-квадра́т — числовые характеристики, широко используемые в задачах математической статистики таких как построение доверительных интервалов, проверка статистических гипотез и непараметрическое оценивание.

Квантиль хи-квадрат — это число (величина хи-квадрат), при котором функция распределения хи-квадрат равна заданной (затребованной) вероятности а.

Равенство функции распределения хи-квадрат вероятности а означает, что с вероятностью а будут наблюдаться значения хи-квадрат, не большие, чем найденный (определенный согласно функции распределения) квантиль хи-квадрат. Таким образом, найти квантиль означает разграничить распределения хи-квадрат согласно заданной вероятности а.

Определение 
Пусть  — функция распределения хи-квадрат  с  степенями свободы, и . Тогда -квантилем этого распределения называется число  такое, что
 .

Замечания 
 Прямо из определения следует, что случайная величина, имеющая распределение хи-квадрат с  степенями свободы, не превышает значение  с вероятностью  и превышает его с вероятностью .
 Функция  строго возрастает для любого . Следовательно, определена её обратная функция , и
 .
 Функция  не имеет простого представления. Однако, возможно вычислить её значения численно.

Аппроксимация квантилей 
Для получения приближенных значений квантилей распределения хи-квадрат  существуют аппроксимации.

 Аппроксимация Корниша-Фишера

,

где:

,

 при 

 при 

 Аппроксимация Голдштейна

,

где d определяется аналогично, а коэффициенты a, b,c приведены в таблице

Таблица квантилей 

Нижеприведённая таблица получена с помощью функции chi2inv  пакета MATLAB.

Также квантили можно получить с помощью других программных средств:
 пакет LibreOffice, электронная таблица Calc, функция CHIINV .
 библиотека scipy для языка python, функция scipy.stats.distributions.chi2.ppf 

Чтобы получить значение , необходимо найти строку, соответствующую нужному , и колонку, соответствующую нужному . Искомое число находится в таблице на их пересечении.
Например:
 ;
 .

См. также 
 Доверительный интервал для дисперсии нормальной выборки.

Примечания 

Выборочный метод